Bao’an bezeichnet
 der Stadtbezirk Bao’an (宝安区) der Stadt Shenzhen in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Bao’an 
 die Großgemeinde Bao’an (保安镇) der Stadt Daye in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Bao’an (Daye)
 die Großgemeinde Bao’an (保安镇) der Stadt Lianzhou in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Bao’an (Lianzhou)
 die Großgemeinde Bao’an (保安镇) im Kreis Luonan der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Bao’an (Luonan)
 die Großgemeinde Bao’an (保安镇) im Kreis Tongren der chinesischen Provinz Qinghai, siehe Bao’an (Tongren)
 die Großgemeinde Bao’an (保安镇) im Kreis Ye der chinesischen Provinz Henan, siehe Bao’an (Ye)
 die Großgemeinde Bao’an (保安镇) im Kreis Zhidan der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Bao’an (Zhidan)
 die Gemeinde Bao’an (保安乡) im Autonomen Kreis Du’an im Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Bao’an (Du’an)
 die Gemeinde Bao’an (保安乡) der Stadt Jiangshan in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Bao’an (Jiangshan)
 die Gemeinde Bao’an (保安乡) im Kreis Ningyuan in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Bao’an (Ningyuan)
 die Gemeinde Bao’an (保安乡) im Stadtbezirk Suyu in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Bao’an (Suyu)
 die Gemeinde Bao’an (保安乡) im Autonomen Kreis Xiushan in der chinesischen Stadt Chongqing, siehe Bao’an (Xiushan)
 die Nationalitätengemeinde Bao’an der Tibeter (保安藏族乡) im Kreis Yuexi in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Bao’an (Yuexi)
 das Straßenviertel Bao’an (保安街道) im Stadtbezirk Guta in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Bao’an (Guta)
 das Dorf Bao’an (保安村) der Großgemeinde Xiexing im Stadtbezirk Guang'an in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Bao’an (Xiexing)
 das Dorf Bao’an (抱安村) im Stadtbezirk Tianya der Stadt Sanya in der chinesischen Provinz Hainan, siehe Bao’an (Tianya)

Bao’an ist ferner
 eine verbreitete falsche Schreibweise des Namens des Volkes der Bonan in China (direkte Transkription der chinesischen Zeichen)